Scandale des décorations peut faire référence à :
 Scandale des décorations de 1887, scandale politico-financier de trafic de décorations qui éclaboussa le président de la République Jules Grévy et le contraignit à la démission le .
 Scandale des décorations de 1926, affaire liée à un trafic de médaille à l'instigation de Marcel Ruotte. Le retentissement et les conséquences politiques furent bien moindres que dans le scandale des décorations de 1887.